De Amerikaanse zanger Elvis Presley zong meer dan 800 nummers gedurende zijn carrière, die hieronder genoemd staan:

A 
 Adam and Evil
 After loving you
 Ain't that lovin' you, baby
 All I needed was the rain
 All shook up
 All that I am
 Allá en el Rancho Grande
 Almost
 Almost always true
 Almost in love
 Aloha Oe
 Alright, okay, you win
 Always on my mind
 Am I ready
 Amazing grace
 Amen
 America the Beautiful
 An American Trilogy
 And I love you so
 And the grass won't pay no mind
 Angel
 Animal instinct
 Any Day Now
 Any way you want me (That's how I will be)
 Anyone
 Anyplace is paradise
 Anything that's part of you
 Apron strings
 Are You Lonesome Tonight?
 Are you sincere
 As long as I have you
 As we travel along the Jericho Road
 Ask me
 At the hop
 Aubrey
 Auld Lang Syne

B 
 Baby, let's play house
 (You're So Square) Baby I Don't Care
 Baby, if you'll give me all of your love
 Baby what you want me to do
 Barefoot ballad
 Beach boy blues
 Beach shack
 Because of love
 Beginner's luck
 Beyond the bend
 Beyond the reef
 Big boots
 Big boss man
 A big hunk o' love
 Big love, big heartache
 Bitter they are, harder they fall
 Black star
 Blessed Jesus (hold my hand)
 Blowin' in the Wind
 Blue Christmas
 Blue eyes crying in the rain
 Blue Hawaii
 Blue moon
 Blue moon of Kentucky
 Blue river
 Blue suede shoes
 Bosom of Abraham
 Bossa nova, baby
 A boy like me, a girl like you
 Bridge over troubled water
 Bringing it back
 Britches
 Brown-eyed handsome man
 The bullfighter was a lady
 Burning Love
 By and by

C 
 A cane and a high starched collar
 Can't Help Falling in Love
 Carny Town
 Catching on fast
 Cattle call/yodel
 Change of habit
 Charro
 Chesay
 Cindy, Cindy
 City by night
 Clambake
 Clean up your own backyard
 C'mon, everybody
 Cold, cold heart
 Come along
 Come out, come out
 Come what may (you are mine)
 Confidence
 Cotton Candy Land
 Cotton fields
 Could I fall in love
 Crawfish
 Cross my heart and hope to die
 Crying in the chapel
 Crying time

D 
 Dainty little moonbeams
 Danny
 Danny boy
 Dark moon
 Datin'''
 (You're the) Devil in Disguise Didja' ever Dirty, dirty feeling Dixieland rock Do not disturb Do the clam Do the vega Do you know who I am A dog's life Doin' the best I can Dominic Doncha' think it's time Don't Don't ask me why Don't Be Cruel Don't cry daddy Don't forbid me Don't it make you wanna go home Don't leave me now Don't Think Twice, It's All Right Double trouble Down by the riverside Down in the alley Drums of the islands E 
 Early morning rain Earth angel Earth boy Easy come, easy go (Such an) Easy question Echoes of love Edge of reality El toro Evening prayer Everybody come aboard The eyes of Texas F 
 Faded love The fair is moving on Fairytale Fame and fortune Farther along Fever Find out what's happening Finders keepers, losers weepers First in line The first noël The First Time Ever I Saw Your Face 500 miles Five sleepy heads Flaming Star Flip, flop and fly Follow that dream Folsom prison blues Fool The fool Fool, fool, fool Fools fall in love Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (Now and then there's) a fool such as I (That's what you get) for lovin' me For ol' time's sake For the good times For the heart For the millionth and the last time Forget Me Never Fort Lauderdale chamber of commerce Fountain of love Frankfort special Frankie and Johnny Froggy went a-courtin From a Jack to a King
 Fun in acapulco
 Funny how time slips away

 G 
 G.I. Blues
 Gentle on my mind
 Gently
 Get Back
 Ghost riders in the sky
 Girl happy
 The girl I never loved
 Girl next door went a-walking
 Girl of mine
 The girl of my best friend
 Girls! Girls! Girls!
 Give me the right
 Go east, young man
 Goin' home
 Golden coins
 Gonna get back home somehow
 Good luck charm
 Good rockin' tonight
 Good time Charlie's got the blues
 Got a lot o' living to do
 Got my mojo working
 Green, Green Grass of Home
 Guadalajara
 Guitar Man

 H 
 Hail, hail rock 'n' roll
 (Keep your) hands off (of it)
 Happy birthday to you
 Happy ending
 Happy, happy birthday, baby
 Harbor lights
 Hard knocks
 Hard luck
 Hard-headed woman
 Harem holiday
 Hava Nagila
 Have a happy
 Have I told you lately that I love you?
 Hawaiian sunset
 Hawaiian wedding song
 He is my everything
 He knows just what I need
 He
 He Touched Me
 Heart of Rome
 Heartbreak Hotel
 Hearts of stone
 He'll Have to Go
 Help me
 Help Me Make It Through the Night
 Here comes Santa Claus (right down Santa Claus lane)
 He's only a prayer away
 He's your uncle, not your dad
 Hey Jude
 Hey, hey, hey
 Hey, little girl
 Hide thou me
 Hi-Heel Sneakers
 His hand in mine
 (Marie's the name) his latest flame
 Holly leaves and Christmas trees
 Home is where the heart is
 There's no place like home
 Hot dog
 Hound dog
 House of sand
 A house that has everything
 How can you lose what you never had
 How do I live
 How do you think I feel
 How great Thou art
 How the web was woven
 How would you like to be
 How's the world treating you
 A hundred years from now
 Hurt
 Husky, dusky day

 I 
 I ain't about to sing
 I apologize
 I asked the Lord
 I beg of you
 I believe
 I believe in the man in the sky
 I can help
 I can't help it
 I Can't Stop Loving You
 I didn't make it on playing guitar
 I don't care if the sun don't shine
 I don't wanna be tied
 I don't want to
 I feel so bad
 I feel that I've known you forever
 I Forgot to Remember to Forget
 I got a feeling in my body
 I Got a Woman
 I got lucky
 I got stung
 I gotta know
 I hear a sweet voice calling
 I Just Can't Help Believing
 I just can't make it by myself
 I love only one girl
 I love you because
 I met her today
 I miss you
 I need somebody to lean on
 I need you so
 I need your love tonight
 I need your loving everyday
 I really don't want to know
 I shall be released
 I shall not be moved
 I slipped, I stumbled, I fell
 I think I'm gonna like it here
 I understand just how you feel
 I walk the line
 I want to be free
 I want you with me
 I want you, I need you, I love you
 I was born about ten thousand years ago
 I was the one
 I Washed My Hands in Muddy Water
 I will be home again
 I will be true
 I wonder, I wonder, I wonder
 I, John
 If every day was like christmas
 If I Can Dream
 If I get home on Christmas Day
 If I loved you
 If I were you
 If I'm a fool (for loving you)
 If that isn't love
 If the Lord wasn't walking by my side
 If we never meet again
 If you don't come back
 If you love me, let me know
 If you talk in your sleep
 If you think I don't need you
 I'll be back
 I'll be home for Christmas
 I'll be home on Christmas Day
 I'll be there
 I'll hold you in my heart
 I'll never fall in love again
 I'll never know
 I'll never let you go
 I'll never stand in your way
 I'll remember you
 I'll take love
 I'll take you home again, Kathleen
 I'm beginning to forget you
 I'm coming home
 I'm counting on you
 I'm falling in love tonight
 I'm gonna bid my blues goodbye
 I'm gonna sit right down and cry (over you)
 I'm gonna walk dem golden stairs
 I'm in a crowd but oh so alone
 I'm leavin'''
 I'm leaving it up to you I'm left, you're right, she's gone I'm movin' on I'm not the marrying kind I'm so lonesome I could cry I'm yours The impossible dream In my Father's house In my way In the garden In the ghetto In your arms Indescribably blue Inherit the Wind Is it so strange Island of love It ain't no big thing, but it's growing It feels so right It hurts me It is no secret It keeps right on a-hurtin
 It won't be long
 It won't seem like Christmas (without you)
 It wouldn't be the same without you
 Ito eats
 It's a matter of time
 It's a sin
 It's a sin to tell a lie
 It's a wonderful world
 It's been so long darling
 It's carnival time
 It's different now
 It's Easy For You
 It's impossible
 It's midnight
 It's no fun being lonely
 It's Now or Never
 It's only love
 It's over
 It's still here
 It's your baby, you rock it
 I've got a thing about you baby
 I've got confidence
 I've got to find my baby
 I've lost you

J 
 Jailhouse rock
 Jambalaya
 Jesus walked that lonesome valley
 Johnny B. Goode
 Joshua fit the battle
 Judy
 Just a closer walk with Thee
 Just a little bit
 Just a little talk with Jesus
 Just because
 Just call me lonesome
 Just for old time sake
 Just let me make believe for a while
 Just Pretend
 Just tell her Jim said hello

K 
 Keeper of the key
 Kentucky rain
 Killing me softly 
 King creole
 King of the whole wide world
 Kismet
 Kiss me quick
 Kissin' cousins
 Known only to him
 Ku-U-I-Po

L 
 La Paloma
 The lady loves me
 Lady Madonna
 The last farewell
 Lawdy, miss Clawdy
 Lead me, guide me
 Let it be me
 Let me
 Let me be the one
 Let me be there
 Let us pray
 Let yourself go
 Let's be friends
 Let's forget about the stars Let's have a party Life The lighthouse Like a baby A little bit of green Little cabin on the hill Little darlin'  Little Egypt A Little Less Conversation Little mama Little sister Lonely man Lonesome cowboy Long black limousine Long Tall Sally Long, LONELY HIGHWAY Long-legged girl (with a short dress on) Look out, Broadway The Lord's prayer Love coming down Love letters The love machine Love me Love me tender Love me tonight Love Me, love the life i lead Love song of the year Lovely mamie Lover doll Lovin' arms Loving you M 
 Make me know it Make the world go away Mama liked the roses Mama Mansion over the hilltop Marguerita Mary in the morning Mary Lou Brown Maybellene Mean woman blues The meanest girl in town Memories Memphis, Tennessee Men with broken hearts (spoken)
 Merry Christmas, baby A mess of blues Mexico Milkcow blues boogie Milky white way Mine Miracle of the Rosary Mirage Mona Lisa Money honey Moody Blue Moonlight sonata Moonlight swim Mr. Songman My babe My baby left me My baby's gone My boy My desert serenade My happiness My heart cries for you My little friend My way My wish came true Mystery train N 
 Nearer my God to Thee Never again Never been to Spain Never ending Never say yes New Orleans The next step is love Night life Night Rider No room to rumba in a sports car Nothingville Number eight O 
 O, come, all ye faithful O, little town of Bethlehem O Sole Mio Oh, happy day Oh, how i love Jesus Old MacDonald Old Shep On a snowy Christmas night On the Jericho road On Top of Old Smoky Once is enough One boy, two little girls One broken heart for sale One Night One night of sin One pair of hands One-sided love affair One-track heart Only believe Only the strong survive Only you (sung live)

 P 
 Padre Paradise, Hawaiian style Paralyzed Party Patch it up Peace in the valley The Peter Gunn theme Petunia, the gardener's daughter Pieces of my life Plantation rock Playing for keeps Please don't drag that string around Please don't stop loving me Pledging My Love Pocketful of rainbows Poison ivy league Polk salad Annie Poor boy Poor man's gold Portrait of my love Power of my love Promised land Proud Mary Puppet on a string Put the blame on me Put your hand in the hand Q 
 Que sera, sera Queenie wahine's papaya R 
 Rags to riches Raised on rock Reach out to Jesus Ready Teddy Reconsider baby Relax Release me Return to sender Riding the rainbow Ring of fire Rip it up Rock of ages Rock-a-hula, baby Roustabout Rubberneckin' Run on Runaway S 
 San Antonio rose Sand castles Santa Claus is back in town Santa Lucia Santa, bring my baby back to me Saved School Days Scratch my back See See Rider Seeing is believing Sentimental me Separate ways Shake a hand Shake that tambourine Shake, rattle and roll She is not you She thinks i still care She wears my ring She's a machine She's not you Shoppin' around Shout it out Show me thy ways, o Lord Signs of the zodiac Silent night Silver bells Sing, you children Singing tree Sixteen Tons Slicin' sand Slowly but surely Smokey mountain boy Smorgasbord Snowbird So Close, Yet So Far So glad you're mine So high Softly and tenderly Softly, as I leave you Soldier Boy Solitaire Somebody bigger than you and I Something Something blue Song of the shrimp Sound advice The sound of your cry Spanish eyes Speedway  Spinout Spring fever Stagger lee Stand by me Startin' tonight Starting today Stay away Stay away, Joe Steadfast, loyal and true Steamroller blues Steppin' out of line Stop where you are Stop, look and listen Stranger in my own hometown Stranger in the crowd Stuck on you Such a night Summer kisses, winter tears Summertime Has Passed and Gone Suppose Surrender Susan when she tried Susie Q Suspicion Suspicious Minds Sweet Angeline Sweet Caroline Sweet inspiration Sweet Leilani Sweetheart, you done me wrong Swing down, sweet chariot Sylvia T 
 Take good care of her Take me to the fair Take my hand, precious Lord Take these chains from my heart Talk about the good times Teardrops (Let me be your) teddy bear Tell her Jim said hello Tell me why Tender feeling The Tennessee Waltz Thanks to the rolling sea That's all right (Mama) That's my desire That's someone you never forget That's when your heartaches begin There ain't nothing like a song There goes my everything There is no god but God There is so much world to see There's a Brand new day on the horizon There's a honky tonk angel There's always me There's gold in the mountains There's no tomorrow They remind me too much of you A thing called love Thinking about you This is living This is my heaven This is our dance This is the story This time Three corn patches Thrill of your love Tiger man Today, tomorrow and forever Tomorrow is a long time Tomorrow never comes Tomorrow night Tonight's all right for love Tonight's so right for love Too much Too Much Monkey Business Treat me nice Trouble T-R-O-U-B-L-E True love True love travels on a gravel road Tryin' to get to you Tumbling tumbleweeds Turn around, look at me Turn your eyes upon Jesus Tutti frutti Tweedle dee The twelfth of never Twenty days and twenty nights U 
 U.S. male Unchained Melody Uncle Penn Until it's time for you to go Up above my head V 
 Vino, dinero y amor Violet Viva Las Vegas W 
 Walk a mile in my shoes Walk that lonesome road The walls have ears Way down We call on him We can make the morning Wear my ring around your neck Wearin' that loved-on look Welcome to my world We'll be together We're coming in loaded We're getting closer to being apart We're gonna move Western Union What a wonderful life What every woman lives for What now my love What Now, what next, where to What she's really like What'd I Say Wheels on my heels When God dips his love in my heart When I'm OVER You When it rains, it really pours When my blue moon turns to gold again When the Saints Go Marching In When the snow is on the roses When the swallows come back to capistrano Where could I go but to the Lord? Where did they go, Lord? Where do i go from here? Where do you come from? Where no one stands alone The Whiffenpoof song A whistling tune White Christmas Who am I? Who are you? Who needs money Whole lotta shakin' goin' on Who's sorry now Why me, Lord? Wild in the country Winter wonderland Wisdom of the ages Witchcraft (Coleman/Leigh)
 Witchcraft (Bartholomew/King)
 Without a Song Without him Without love Wolf call Woman without love The wonder of you The wonderful world of Christmas Wonderful world Wooden heart Words Working on the building A World of our own Write to me from Naples Y 
 The yellow rose of Texas Yesterday Yoga is as yoga does You asked me to You belong to my heart You better run You can have her You can't say no in Acapulco You Don't Have to Say You Love Me You don't know me You gave me a mountain You gotta stop You'll be gone You'll never walk alone You'll think of me Young and beautiful Young dreams Young love Your cheatin' heart Your life has just begun Your love's been a long time coming Your time hasn't come yet, baby You're a heartbreaker You're the boss You're the only star in my blue heaven You're the reason i'm living You've Lost That Lovin' Feelin'''

Zie ook 
 Discografie van Elvis Presley

 
Presley, Elvis